Бернард Мацейовський — луцький латинський єпископ, примас Польщі
 Бернард Мацейовський — теребовлянський староста
 Бернард Мацейовський — люблінський каштелян

Мацєйовські